George Brett ist der Name folgender Personen:

*George Brett (General) (1886–1963), US-amerikanischer General
George Brett (Baseballspieler) (* 1953), US-amerikanischer Baseballspieler 
George Edward Brett (1829–1890), britisch-amerikanischer Verleger